Флаг Бата́минского муниципального образования Зиминского районного муниципального образования Иркутской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 4 марта 2009 года решением думы Батаминского муниципального образования № 40 и 25 апреля 2009 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4830.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба сельского поселения Батаминское в белом, сером, чёрном, красном и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом (синем, голубом) поле на золотом трёхгорье — стоящий с распростёртыми крыльями серебряный журавль с красным клювом и ногами и чёрными кончиками крыльев, сопровождённый по сторонам двумя серебряными елями».

Обоснование символики 
Село Батама — центр муниципального образования, было основано в 1908 году. Именно тогда в рамках Столыпинской аграрной реформы началось заселение глухих таёжных земель добровольными переселенцами.

Композиция флага языком символов и аллегорий отражает прошлое и настоящее сельского поселения.

Символика журавля на флаге поселения многозначна: 
— журавль как перелётная птица символизирует удачную адаптацию украинских переселенцев на сибирской земле. Часто журавль символизирует добросовестный труд, бдительность и справедливость. 
— холмы, на которых стоит журавль, отражают природные особенности муниципального образования: село со всех сторон окружённое ручьями и болотами находится на возвышенности. По некоторым данным слово «Батама» в переводе с бурятского языка означает кочка.

Ели символизируют просторы сибирской тайги

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта, аллегорически указывает на основу экономики поселения — сельское хозяйство

Белый цвет (серебро) — символ чистоты и совершенства, мира и взаимопонимания. Белый цвет на флаге поселения также аллегорически указывает на Зиминский район, в составе которого находится муниципальное образование.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности, бескрайнего синего неба.

Красный цвет — символ труда, силы, мужества, стойкости, красоты и праздника.

Чёрный цвет — символ плодородия, мудрости, скромности, вечности бытия.

Примечания 

Флаги с изображением журавля
Флаги с изображением ели